Ами́ньевское шоссе — название ряда объектов транспортной инфраструктуры.

 Аминьевское шоссе — автодорога в Москве.
 Аминьевское шоссе — прежнее название станции «Аминьевская» Московского метрополитена.